Ritschl est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Albrecht Ritschl (1822–1889), théologien protestant ;
  (né en 1959), économiste allemand ;
  (1783–1858), théologien et compositeur allemand ;
  (1929–2018), théologien allemand ;
 Friedrich Wilhelm Ritschl (1806–1876), philologue allemand ;
  (1860–1944), théologien protestant ;
  (1885–1976), peintre allemand.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique